Stomatisora är ett släkte av svampar. Stomatisora ingår i familjen Mikronegeriaceae, ordningen Pucciniales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Stomatisora